Ole Christen Enger (ur. 10 listopada 1983) – norweski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2001/2002, kiedy zajął 71. miejsce w klasyfikacji generalnej. Startował głównie w Pucharze Kontynentalnym.

6 marca 2004 ustanowił swój rekord życiowy, skacząc na Vikersundbakken w Vikersund 210,5 metra.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Engelberg – 28 grudnia 2001 (6. miejsce)
  Bischofshofen – 13 stycznia 2002 (4. miejsce)
  Courchevel – 19 stycznia 2002 (4. miejsce)
  Courchevel – 20 stycznia 2002 (10. miejsce)
  Bischofshofen – 17 stycznia 2004 (7. miejsce)
  Bischofshofen – 18 stycznia 2004 (5. miejsce)
  Braunlage – 24 stycznia 2004 (6. miejsce)
  Braunlage – 25 stycznia 2004 (8. miejsce)
  Zakopane – 8 lutego 2004 (7. miejsce)
  Westby – 14 lutego 2004 (4. miejsce)
  Westby – 15 lutego 2004 (8. miejsce)
  Iron Mountain – 22 lutego 2004 (5. miejsce)
  Iron Mountain – 22 lutego 2004 (6. miejsce)
  Vikersund – 6 marca 2004 (4. miejsce)
  Vikersund – 7 marca 2004 (8. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1983